Isabella van Valois (1313-1383), dochter van Karel van Valois en Mahaut van Châtillon
Isabella van Valois (1389-1409), dochter van Karel VI van Frankrijk en Isabeau van Beieren

Zie ook 
Isabella van Frankrijk (doorverwijspagina)